Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2012–2013. Na de degradatie (twintigste en laatste plaats) in het seizoen 2010/11 wist de club uit de hoofdstad Londen na één seizoen alweer terug te keren in de hoogste afdeling van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Onder leiding van Sam Allardyce, bezig aan zijn tweede seizoen bij de club uit Londen, eindigde West Ham United op de tiende plaats in de eindrangschikking. Aan het einde van het seizoen noteerde de club een bezoekertotaal van 659.677, goed voor een gemiddelde van 34.720 per wedstrijd. Dat was het beste gemiddelde ooit uit de geschiedenis van de club.

In het toernooi om de FA Cup kwam West Ham United niet verder dan de derde ronde, waarin Manchester United over twee wedstrijden te sterk was. Op de 2-2 op eigen veld volgde een 1-0 nederlaag in Manchester door een treffer in de negende minuut van aanvaller Wayne Rooney, die later ook nog een strafschop miste. In de strijd om de Football League Cup ging West Ham United eveneens in de derde ronde onderuit. Wigan Athletic zegevierde in Londen met maar liefst 4-1, onder meer door twee goals van Mauro Boselli.

Verdediger Winston Reid, in 2010 overgenomen van het Deense FC Midtjylland, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Doelman Jussi Jääskeläinen eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2012/13 en op de tiende plaats eindigden.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2013
West Ham United